

Architettura
 Palazzo Mazziotti – palazzo nella zona di Spaccanapoli a Napoli
 Villa Mazziotti – villa storica nel quartiere di Posillipo a Napoli

persone 
 Francesco Antonio Mazziotti – patriota e politico italiano
 Gerardo Mazziotti – architetto italiano
 Matteo Mazziotti – uomo politico e storico italiano

Pagine correlate 
 Mazziotti di Celso (disambigua)